Фарго () е най-големият град в щата Северна Дакота, САЩ. Фарго е с население от 98 084 (приб. оценка 2004 г.) и обща площ от 98,30 км² (37,90 мили²). Основан е през 1871 г. Намира се на 274 м (899 фута) надморска височина.

Население

Външни препратки 
 Официален сайт на града 

Градове в Северна Дакота